Klaudiusze Neronowie (Claudii Nero) gałąź rzymskiego rodu Klaudiuszy (zobacz: Drzewo genealogiczne Klaudiuszów) z której wywodzą się cesarze Tyberiusz, Klaudiusz i Kaligula. Stąd nazwa dynastii - julijsko-klaudyjska.

Klaudiuszowie Neronowie
Dynastia julijsko-klaudyjska
Kaligula